Agnès Viala est une comédienne française spécialisée dans le doublage.

Doublage 
 1980 : Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault : la bergère

Lien externe 
 

Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Actrice française de doublage